Nariz

Localidades

Nariz (Aveiro)

Outros
O Nariz

Desambiguação